Planalto (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Planalto (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Planalto (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Planalto (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo